Giovanni Agnelli kan syfta på två personer:

Giovanni Agnelli (1866–1945), grundare av Fiatkoncernen.
Giovanni Agnelli (1921–2003), chef för Fiatkoncernen.